Melles ist der Name einer französischen Gemeinde:
 Melles im Département Haute-Garonne

Melles ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Melles (1926–2004), österreichischer Dirigent ungarischer Herkunft
 Judith Melles (1929–2001), ungarische Schauspielerin
 Martin Melles (* 1960), deutscher Geologe
 Sunnyi Melles (* 1958), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Meles